Halotti beszéd (műfaj)
 Halotti beszéd és könyörgés, a legkorábbi magyar nyelvű szövegemlék
 Halotti beszéd, Kosztolányi Dezső költeménye
 Halotti beszéd, Márai Sándor
 Halotti beszéd (film), magyar kisjátékfilm, Szeiler Péter, 2010